Джиро дель Эмилия () — шоссейная однодневная велогонка по дорогам итальянской провинции Эмилия-Романья. Проводится с 1909 года и является одной из самых престижных велогонок в Италии. С 2005 года входит в календарь Европейского тура UCI, имеет категорию 1.HC. Также является одной из гонок Велошоссейного кубка Италии.

Маршрут 
Маршрут гонки начинается и заканчивается в Болонье. Вскоре после старта участники соревнования едут в южном направлении. Перед тем, как вернутся в Болонью, им предстоит преодолеть несколько ощутимых подъёмов. После возвращения в город, гонщики проезжают несколько финишных кругов по 9,3 километра, каждый с которых заканчивается подъёмом к святилищу Мадонна-ди-Сан-Люка, протяжённостью 2 километра со средним градиентом почти 9,5% и максимальным — 12%.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Джиро дель Эмилия на FirstCycling
 Джиро дель Эмилия на Memoire-du-cyclisme
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1909 года
Спортивные соревнования в Эмилии-Романье